Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации расположено в Москве в Хамовниках в Курсовом переулке. 

 Адрес: 119034, Москва, Курсовой переулок, д. 9
 Посол Южной Осетии в РФ — Знаур Николаевич Гассиев. С 16 января 2009 года по 2 марта 2015 года должность занимал Дмитрий Николаевич Медоев.

См. также 
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Посольство Южной Осетии в Российской Федерации. Официальный сайт.
 МИД России: Южная Осетия (справочная информация)

Южная Осетия
Дипломатические представительства Южной Осетии
Российско-южноосетинские отношения
Хамовники